Onderdistrict in Indonesië
 Tembelang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tembalang (Tembalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tembalang (Wlingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java